Битва при Дерне может означать:

  — битва в ходе Первой берберийской войны в 1805 году.
  — битва в ходе Итало-турецкой войны в 1912 году.
  — битва в ходе Второй мировой войны в 1941 году.
  — военная операция в ходе Гражданской войны в Ливии в 2014—2016 гг.
  — осада Дерны в ходе Гражданской войны в Ливии в 2016—2018 гг.
  — битва в ходе Гражданской войны в Ливии в 2018 году.